Clément Marchand  peut désigner :
 Clément Marchand (1912-2013), un écrivain québécois ;
 Clément Marchand (19??-), un chanteur français contemporain.